Stop Bzdurom – warszawski kolektyw anarchistyczno-queerowy, który stawiał sobie za cel walkę z homofobią i transfobią. Został on stworzony w maju 2019 przez Małgorzatę „Margot” Szutowicz oraz Zuzannę „Łanię” Madej, sprzeciwiających się m.in. działaniom Fundacji Pro – prawo do życia. Organizacja zakończyła działalność w sierpniu 2021.

Akcje bezpośrednie przeprowadzone przez kolektyw latem 2020 sprowokowały zainteresowanie mediów i spolaryzowaną dyskusję społeczną na temat praw osób LGBT+, w której udział wzięli m.in. osoby świata kultury, nauki, najwyższych szczebli polskiej polityki i hierarchowie Kościoła katolickiego w Polsce.

Działalność 

Kolektyw rozpoczął swoją działalność w maju 2019, w kontrze do aktywności Fundacji Pro – prawo do życia, której wolontariusze zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Stop Pedofilii. Projekt ustawy zakładał podwyższenie kar za czyny pedofilskie, ale też, pod pretekstem przeciwdziałania owym czynom, penalizację edukacji seksualnej.
Impulsem do zorganizowanego działania, a zarazem wyraźną cezurą, wyznaczającą przekształcenie swojej dotychczasowej działalności aktywistycznej przez Małgorzatę „Margot” Szutowicz i Łanię Madej w kolektyw Stop Bzdurom były reperkusje po utarczce słownej między nimi i kilkoma przechodniami a wolontariuszami Fundacji Pro, do której doszło 15 maja 2019 na warszawskiej „Patelni” (plac przed wejściem do Metra Centrum). W jej wyniku doszło do szarpaniny pomiędzy przechodniami a członkami Fundacji i policją. Zatrzymano wówczas kilka osób, w tym Małgorzatę Szutowicz.

Po wydarzeniach w centrum Warszawy, Łania Madej oraz Małgorzata Szutowicz postanowiły założyć kolektyw Stop Bzdurom. Jego cel początkowo stanowiło wyrażenie sprzeciwu wobec działań Fundacji Pro – prawo do życia, a także coraz szerszemu kreowaniu w przestrzeni publicznej teorii dotyczących tzw. „ideologii LGBT”, jak również walka z dezinformacją dotyczącą edukacji seksualnej. Kolektyw opowiada się za radykalną oraz oddolną walką o prawa osób LGBT+. Często wyraża swoje przywiązanie do idei anarchistycznych oraz sceptycyzm wobec polityki głównego nurtu.

Kolektyw początkowo zorganizował serię wydarzeń tanecznych przed stoiskami Fundacji Pro. Wzbudziły one zainteresowanie w przestrzeni publicznej, dzięki czemu kolektyw zaangażował się w kolejne działania; uruchomił stronę internetową oraz fanpage na Facebooku, poprzez które dementował podawane przez Fundacje Pro – prawo do życia informacje. Wydrukowano i rozdawano również ulotki informujące, czym jest edukacja seksualna, a także wyjaśniająca niektóre związane z nią terminy. Kolektyw angażował się w wiele innych działań edukacyjnych i wspierających społeczność LGBT w Polsce.

W czerwcu 2020, podczas kampanii wyborczej poprzedzającej wybory prezydenckie, kolektyw zorganizował przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie wydarzenie pt. Prowokacja ideologii LGBT, które miało stanowić odpowiedź na wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas wiecu w Brzegu stwierdził, że LGBT to nie ludzie, lecz ideologia.

Zniszczenie banerów na samochodach dostawczych 

Jednym z celów działalności Fundacji Pro – prawo do życia jest ograniczenie prawa do dokonywania aborcji. Swoją postawę popularyzuje m.in. poprzez pokazywanie w przestrzeni publicznej zdjęć martwych dzieci oraz płodów. Organizacja dokonuje tego najczęściej poprzez wystawianie banerów, umieszczanie plakatów na billboardach, a także jeżdżące po mieście ciężarówki z fotografiami. Akcje te, organizowane w różnych miastach Polski, wzbudziły wiele kontrowersji, były również bezpośrednio atakowane. Fundacja, po uruchomieniu akcji Stop Pedofilii, zaczęła wypuszczać na drogi samochody dostawcze z banerami, na których widniały hasła o rzekomych związkach homoseksualizmu z pedofilią, a także sprzeciwiające się edukacji seksualnej. Kolektyw Stop Bzdurom wyraził swój stanowczy sprzeciw wobec metod stosowanych przez fundację. Prawdopodobnie już w 2019 osoby powiązane z kolektywem dokonały zniszczenia jednej z antyaborcyjnych furgonetek.

Wydarzenie na ul. Wilczej 
W czerwcu 2020 na profilu facebookowym kolektywu pojawiły się posty dotyczące zatrzymań samochodów ciężarowych Fundacji Pro – prawo do życia, a także zamalowania ich tablic rejestracyjnych oraz plandek. Natomiast 27 czerwca na ul. Wilczej w Warszawie (niedaleko squatu Syrena) miało dojść do zatrzymania jednej z furgonetek, a następnie zniszczenia jej przez grupkę osób. Podczas zdarzenia Małgorzata Szutowicz miała zaatakować kierowcę pojazdu. We fragmencie nagrania z zajścia, opublikowanym przez fundację, widać, że w wydarzeniu uczestniczyła również Łania Madej.

Rankiem 14 lipca do mieszkania, w którym gościnnie przebywała Małgorzata Szutowicz, wkroczyła ubrana po cywilnemu policja. Jak wynika z relacji osób obecnych wówczas na miejscu, funkcjonariusze najpierw grozili wyważeniem drzwi, a po ich otwarciu nie podali powodu najścia i nie pozwolili spisać swoich danych. Aktywistkę miano z mieszkania wyprowadzić bez butów, a także nie poinformować nikogo o miejscu jej przebywania. Dnia następnego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odrzucił wniosek prokuratury o zastosowanie 2 miesięcy aresztu dla Małgorzaty Szutowicz.

Wywieszenie flag na pomnikach 
W nocy z 28 na 29 lipca kolektywy Stop Bzdurom, Gang Samzamęt oraz Poetka zorganizowały akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa polegającej na wywieszeniu tęczowych flag na warszawskich pomnikach. Przy każdym umieszczono również odezwę ideową, a na niektórych powieszono różowe chusty z symbolem queer anarchizmu. Pomnikami, na których pojawiły się flagi, były pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Jezusa Chrystusa, Wincentego Witosa, a także Syreny. O akcji niemal natychmiast zrobiło się głośno w internecie. Spowodowała ona również wiele kontrowersji, związanych szczególnie z wywieszeniem flagi na pomniku Jezusa Chrystusa przy bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. O sprawie wypowiadano się w ogólnopolskich mediach, a środowiska konserwatywne oskarżyły osoby uczestniczące w akcji o profanację. Na wydarzenie zareagował również premier Mateusz Morawiecki, który 29 lipca zapalił pod pomnikiem Jezusa Chrystusa znicz oraz skomentował wydarzenie słowami: „Nie popełnimy błędów Zachodu. Do tego prowadzi tolerancja wobec barbarzyństwa”. Natomiast 6 sierpnia, po zaprzysiężeniu na kolejną kadencję, pod pomnikiem złożył kwiaty Andrzej Duda. W kolejnych dniach po wywieszeniu flag na warszawskich pomnikach Komenda Stołeczna Policji dokonała aresztowania trzech osób związanych z akcją, w tym członkiń kolektywu Stop Bzdurom. Szczególnej krytyce poddano sposób, w jaki aresztowano Małgorzatę Szutowicz, która miała zostać zatrzymana przez ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy w środku dnia na ulicy. Czynności te dokonano na wniosek wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety, który do prokuratury złożył wniosek o obrazę uczuć religijnych i znieważenie warszawskich pomników. Aktywistki niedługo wypuszczono, jednak 7 sierpnia warszawski sąd rozpatrzył zażalenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie na wcześniejsze postanowienie sądu o braku aresztu i nałożył na Małgorzatę Szutowicz 2 miesiące aresztu. Uzasadnienie postanowienia początkowo było utajnione przez prokuraturę, jednak ostatecznie je ujawniono. Jako powód podano „obawę ucieczki bądź ukrywania się”, „wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego czynu”, a także obawę „podjęcia bezprawnych działań wpływających na przebieg postępowania”. Do decyzji w sposób negatywny odniosła się m.in. komisarz praw człowieka Rady Europy – Dunja Mijatović czy Prezes Court Watch Polska – Bartosz Pilitowski.

Protesty 7 sierpnia 

W czasie kolejnego aresztowania Małgorzaty Szutowicz, które miało miejsce przed siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii, doszło do protestów, podczas których zatrzymano 48 osób. Po wydarzeniach działania policji poddano krytyce jako zbyt brutalne, a także zdecydowanie przekraczające wymagane minimum. Do sprawy odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar, który zauważył, że policja wyłapywała losowych ludzi na ulicy, a następnie poddawała aresztowaniu. Polskie władze były oskarżane w wielu mediach o stosowanie policyjnego aparatu represji w celu prześladowania mniejszości seksualnych. W odpowiedzi na zarzuty o brutalność 10 sierpnia policja udostępniła nagrania przedstawiające zachowanie protestujących. Po wydarzeniach związanych z aresztowaniem Małgorzaty Szutowicz, w całej Polsce, a także za granicą, zorganizowano akcje solidarnościowe. Manifestacja w Warszawie na pl. Defilad zgromadziła kilka tysięcy ludzi. O całej sprawie wypowiadały się również zagraniczne media. Wystosowano także do polskich władz list otwarty, w którym żądano zwolnienia Małgorzaty Szutowicz z aresztu oraz zagwarantowania praw osobom LGBT. List ów podpisało kilkuset naukowców z całego świata, w tym: Natalia Aleksiun, Maurice Aymard, Daniel Beauvois, Judith Butler, Noam Chomsky, Natalie Zemon Davis czy Galit Hasan-Rokem. Pojawił się również list podpisany przez ludzi kultury (podpisany m.in. przez Pedro Almodóvara, Margaret Atwood, Richarda Flanagana, Eda Harrisa, Slavoja Žižka czy Olgę Tokarczuk), a także osób poręczających za Margot (m.in. Adam Boniecki, Maja Komorowska, Michael Schudrich, Paula Sawicka, Alfred Wierzbicki czy Jacek Jassem). Pod koniec sierpnia 2020 Margot została zwolniona z aresztu.

Zakończenie działalności 

W sierpniu 2021 w wywiadzie dla portalu OKO.press Małgorzata "Margot" Szutowicz i Zuzanna "Łania" Madej poinformowali o zakończeniu działalności kolektywu "Stop Bzdurom". Przez cały okres istnienia kolektywu zebrał on od darczyńców niespełna 400 tys. zł. Kolektyw deklarował, że większość zebranych środków, została przekazana innym inicjatywom feministycznym, anarchistycznym i pomagającym osobom LGBT+. Aktywiści przyznali, że żałują swojej publicznej aktywności, która na szerszą skalę nie przyniosła spodziewanego przez nich efektu, a zainteresowanie problemami osób LGBTQ+ znowu zostało zepchnięte na dalszy plan, a większość mediów nie interesuje się już tym tematem, chociaż wśród części społeczeństwa, zwłaszcza u młodych ludzi zauważyli zmianę postaw w tym względzie. Według nich przejawia się to wśród nich większą tolerancją dla odmienności seksualnych. Za swój największy błąd uznali to, że stali się osobami publicznymi, co niejako postawiło ich na świeczniku walki o prawa mniejszości seksualnych. Zarówno "Margot" jak i "Łania" przyznali, że popełnili w tym względzie wiele błędów, dali się ponosić emocjom i prowokować, co utrudniało walkę o założone przez nich cele. Zapowiedzieli także wycofanie się z publicznej działalności oraz unikanie obecności w mediach.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Stop Bzdurom 

Organizacje LGBT w Polsce
Anarchizm w Polsce
Organizacje anarchistyczne
Historia LGBT w Polsce